Fohn ist der Familienname folgender Personen:

 Annika Fohn (* 1987), deutsche Politikerin (CDU)
 Emanuel Fohn (1881–1966), österreichischer Maler, Restaurator und Kunstsammler

Fohn steht für:

 Fohn Lakes, eine Gruppe von Seen im Southland District, Neuseeland